Asterix oder Astérix (von franz. astérisque, „Sternchen“) bezeichnet
 Asterix, eine Comicserie und deren Hauptfigur
 Astérix (Satellit), den ersten französischen Satelliten
 (29401) Asterix, einen Asteroiden
 Asterix, die Vorgänger-Band von Lucifer’s Friend

ASTERIX steht für:
 All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange, ein Datenaustauschprotokoll aus der Flugsicherung

Siehe auch:
 Asterisk

Abkürzung